Лига BIBL (), также известная как Балканская лига () — международная профессиональная баскетбольная лига, включает в себя команды из Албании, Болгарии, Северной Македонии,  Косова и Метохии, Черногории и Израиля.

Лига существует параллельно с чемпионатами стран, входящими в лигу. Все команды, выступающие в Балканской лиге также выступают в своих национальных чемпионатах.

Достижения клубов

Победители и призёры

Ссылки 
 BIBL Official Website 
 Eurobasket.com League Page 
 BallinEurope.com Article

Баскетбольные организации
Баскетбол в Албании
Баскетбол в Израиле
Баскетбол в Косове
Баскетбол в Болгарии